Billy Baum – cestista portoricano
 Johnny Baum – cestista statunitense
 Kurt Baum – tenore tedesco naturalizzato statunitense
 L. Frank Baum – scrittore statunitense
 Otto Baum – generale tedesco
 Robert Baum (Robert Jungk) – giornalista e saggista austriaco
 Sonja Baum – attrice tedesca
 Vicki Baum – scrittrice, sceneggiatrice e giornalista austriaca naturalizzata statunitense
 William Wakefield Baum – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense

Altri progetti